

Vlaanderen 
 Sint-Aloysiuscollege (Denderhoutem)
 Sint-Aloysiuscollege (Diksmuide)
 Sint-Aloysiuscollege (Geel)
 Sint-Aloysiuscollege (Menen)
 Sint-Aloysiuscollege (Ninove)

Nederland 
 Sint-Aloysiuscollege (Den Haag)
 Sint-Aloysiuscollege (Sittard)